Skarżyn ist ein polnischer Ortsname
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Skarżyn (Biała Piska), bis 2005 Skarzyn, Ort im Powiat Piski, bis 1938 Skarzinnen, 1938 bis 1945 Richtenberg (Ostpr.), Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Skarżyn (Kawęczyn), Ort im Powiat Turecki
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Skarżyn (Oporów), Ort im Powiat Kutnowski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Skarżyn (Czerwin), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Skarżyn (Płońsk), Ort im Powiat Płoński
 Skarżyn (Skórzec), Ort im Powiat Siedlecki
 Skarżyn (Wierzbno), Ort im Powiat Węgrowski

Skarżyn ist zudem Bestandteil folgender polnischer Ortsnamen
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Nowy Skarżyn, Ort im Powiat Zambrowski
 Stary Skarżyn, Ort im Powiat Zambrowski
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Skarżyn-Kolonia, Ort im Powiat Turecki